
Маккей, Мак-Кей, Маккай, Мака́й, Маке́й () — транслитерация фамилий и ряда географических объектов.

Носители фамилии 
 Маккей, Адам (род. 1968) — американский режиссёр, продюсер и сценарист.
 Маккей, Алистер (1878—1914) — шотландский полярник, участник достижения Южного магнитного полюса.
 Маккей, Барри (род. 1994) — шотландский футболист.
 Маккей, Билл (1906—1977) — шотландский футболист.
 Маккей, Билли (род. 1988) — североирландский футболист, нападающий клуба «Данди Юнайтед» и сборной Северной Ирландии.
 Маккей, Джеймс Александр (; 1936—2007) — шотландский писатель и филателист.
 Маккей, Джон Генри (1864—1933) — немецкий писатель шотландского происхождения, анархо-индивидуалист.
 Маккей, Джордж Лесли (1844—1901) — первый пресвитерианский миссионер в северном Тайване.
 Маккей, Дональд (1810—1880) — американский кораблестроитель канадского происхождения.
 Маккей, Иэн (род. 1962) — американский музыкант, вокалист и продюсер.
 Маккей, Кевин — шотландский диджей и музыкант.
 Маккей, Кеннет Худ (род. 1933) — американский политический деятель, губернатор Флориды (1998—1999).
 Маккей, Клод (1889—1948) — американский поэт и беллетрист.
 Маккей, Кэрин (в замужестве Уилсон; 1885—1962) — канадский политик, дипломат и филантроп, первая в Канаде женщина-сенатор.
 Маккей, Меган (род. 1997) — австралийская баскетболистка.
 Маккей, Мэри (известна как Мария Корелли; 1855—1924) — английская писательница.
 Маккей, Мэтт (род. 1983) — австралийский футболист, полузащитник клуба «Брисбен Роар» и сборной Австралии.
 Маккей, Наташа (род. 1995) — шотландская фигуристка, многократная чемпионка Великобритании.
 Маккей, Родерик (род. 1952) — шотландский шахматист.
 Маккей, Тони (род. 1990) — американский легкоатлет, специализируется на дистанции 400 метров.
 Маккей, Уильям (1915—1995) — канадский иезуитский священник, создатель современной системы образования в Бутане.
 Маккей, Уинзор (1867—1934) — американский карикатурист и аниматор.
 Маккей, Фрэнк (1852—1927) — американский игрок в поло, чемпион Олимпийских игр 1900.
 Маккей, Чарльз (1814—1889) — шотландский поэт, журналист и автор песен.
 Маккей, Энди (род. 1946) — британский мультиинструменталист, композитор.
 Маккей, Эрнест Джон Генри (1880—1943) — британский археолог.

Составные фамилии 
 Гордон-Маккей, Хелен Орр «Элеонор» (1933—2014) — британская пловчиха, бронзовый призёр Олимпийских игр (1952).

Географические объекты 
  — город в штате Айдахо (США).
 Маккай — город в восточной части австралийского штата Квинсленд, центр одноимённого района местного самоуправления.
 Маккай — одно из пересыхающих озёр, разбросанных по Западной Австралии и Северной территории (Австралия).
 Мак-Кай — озеро в Северо-Западных территориях на севере Канады.

Разное 
 Маккай (аэропорт) — региональный аэропорт, расположенный в городе Маккай, штат Квинсленд, Австралия.

См. также

Примечания